Sieradz est le nom de :

Toponymie
en Pologne
Sieradz, une ancienne voïvodie entre 1339 et 1793.
Sieradz, une ancienne voïvodie entre 1975 et 1998.
dans la voïvodie de Łódź
 Sieradz, une ville 
 Powiat de Sieradz, un powiat
 Gmina de Sieradz, une gmina rurale